Il y eut à Rome plusieurs Varron dont :
 Caius Terentius Varro, homme d'État du  ;
 Marcus Terentius Varro, écrivain du  ;
 Aulus Terentius Varro Murena, consul du  ;
 Publius Terentius Varro Atacinus, dit Varron de l'Atax, poète du .

 Varron ou varon, larve de l'hypoderme, insecte parasite de la peau des ruminants.